Javier Garcia Almendro (Sabadell, 1969), més conegut com a Javi, exfutbolista català
 Javier García Chico (Sabadell, 1969), atleta català
 Javier García Duchini (Montevideo, 1963), metge i polìtic uruguaià
 Javier García García (Girona, 1977), futbolista català
 Javier García Portillo (Aranjuez, 1982), més conegut com a Javier Portillo, futbolista espanyol

Altres:
 Francisco Javier García Fernández (Mula, 1987), més conegut com a Javi García, futbolista espanyol
 Francisco Javier García Vico (Javier García Vico, 1974), més conegut com a Javi Vico, pilot de motocròs català